Die Bezeichnung Lotosblüte hat folgende Bedeutungen:

 Lotos (Botanik), eine Pflanzengattung (umgangssprachlich Lotus genannt)
 Lotusblüten (Zeitschrift), eine theosophische Zeitschrift
 Lotosblüte, engl. Lotus Blossom, ein asiatischer Frauentyp in Film, Oper und Literatur (Stereotyp), siehe China Doll
 Lotusblüte als symbolisches Element in der Tradition der Darstellung von Thankhas und Mandalas